Dehms ist 

 der Nachname von
 Werner Dehms (1883–1938), Bürgermeister von Potsdam von 1924 bis 1938
 Alexander Dehms (1904–1979), ein Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 ein jungbronzezeitlicher Bestattungsplatz in Blievenstorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim